Oganessian ist ein armenischer Nachname, den folgende Personen tragen:
  Choren Ohanessian (* 1955), sowjetischer und armenischer Fußballspieler () 
 Juri Zolakowitsch Oganesjan (* 1933), russischer Kernphysiker armenischer Abstammung und seit 2018 auch armenischer Staatsbürger ()
 Sanasar Pasmikowitsch Oganessian (* 1960), sowjetischer Ringer

Siehe auch:
 Oganessjan